The Cat ist der Spitzname folgender Personen:

 Peter Bonetti (1941–2020), englischer Fußballtorwart

 Félix Potvin (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Carl Thompson (* 1964), britischer Boxer

 Sam Ibiam (1925–2015), nigerianischer Fußballtorwart und -trainer

 Tony Meo (* 1959), englischer Snookerspieler
 Dave Gahan (* 1962), englischer Singer-Songwriter

The Cat steht für:

 The Cat, früherer Name von Hai Xia Hao, chinesischer Hochgeschwindigkeits-Motorkatamaran
 The Cat (Album), Album von Jimmy Smith (1964)
 The Cat, Alternativtitel von La Gata (1947), argentinischer Film von Mario Soffici 
 The Cat, Alternativtitel von Die Katze (1971), französisch-italienischer Film von Pierre Granier-Deferre
 The Cat, Alternativtitel von Der Kater lässt das Mausen nicht (Il gatto), französisch-italienischer Film von Luigi Comencini (1977) 
 The Cat, Alternativtitel von Go-hyang-i: Jook-eum-eul bo-neun doo gae-eui noon, südkoreanischer Film von Seung-wook Byeon (2011) 
 T.H.E. Cat, Originaltitel von T.H.E. Cat – Artist und Detektiv, US-amerikanische Fernsehserie von Harry Julian Fink (1966–1967)
 The Cat, fiktive Figur aus Red Dwarf, britische Fernsehserie

Siehe auch:
 CAT
 Fritz the Cat